Ртањ може бити:

 Ртањ, планина у Србији
 Ртањ (Бољевац), насеље у Србији, у општини Бољевац
 Строги природни резерват Ртањ, строги природни резерват у Србији